Evropský soud může označovat:
 Evropský soud pro lidská práva (ESLP) – instituci Rady Evropy
 Soudní dvůr Evropské unie – instituci EU